Metates kan syfta på: 
Metates kommer från grekiskans metáthesis
 Metates (lingvistik) – en omkastning av ljuden i ett ord
 Metates (kemi) – en kemisk reaktion där två molekyler byter bindningar